Эдуардо Франсиско Маклафлин (;  — ) — аргентинский политик и дипломат, министр иностранных дел (1972—1973).

Биография 

Родился в семье ирландских эмигрантов.

С 1937 г. в Вооруженных силах, в 1943 г. окончил школу ВВС.

С 1947 г. — в организации, занимающейся закупкой вооружения в Европе, затем атташе по вопросам ВВС аргентинского посольства в Лондоне.

В 1955 г. перешел на сторону революционных сил в Кордове.

С 1956 г. — занимал высокие должности в аргентинской армии, был военным атташе посольства в США.

В 1966—1970 гг. — посол в Великобритании.

В 1970 г. — министр внутренних дел.

В 1972—1973 гг. — министр иностранных дел Аргентины. Ему отводят ключевую роль в провале британского плана передачи суверенитета над Фолклендскими островами.

Источники 

http://www.irlandeses.org/dilab_macloughlinef.htm

http://rulers.org/indexm3.html

Министры иностранных дел Аргентины
Министры внутренних дел Аргентины
Послы Аргентины в Великобритании
Военные атташе Аргентины